De Haven (Gouda), een gebouw in Gouda
 De Haven (Harlingen), een kerkgebouw in Harlingen

Zie ook
 Haven (doorverwijspagina)